Unac (wieś) – wieś we Francji 
 Unac (rzeka) – rzeka w Bośni i Hercegowinie